ГПЦ има више значења:
  Грузијска православна црква
  Грчка православна црква